2 miejscowości w Polsce: 
 Popień – wieś w woj. łódzkim, w pow. brzezińskim, w gminie Jeżów 
 Popień – wieś w woj. łódzkim, w pow. brzezińskim, w gminie Rogów

Zobacz też: Popień-Parcela